Museum est le titre de plusieurs films :
 Museum, un film japonais réalisé par Keishi Ōtomo et sorti en 2016 ;
 Museum, un film mexicain réalisé par Alonzo Ruizpalacios et sorti en 2018.